, ancienne compagnie de chemin de fer allemande.
 LDE (La Douleur Exquise), court-métrage télévisé américain écrit et réalisé par Christie Conochalla, sorti en 2016.
 .